Teotl peut désigner :
 Le Teotl, élément principal de la mythologie aztèque ;
 Teotl, une série de bandes dessinées scénarisé par Tot, dessinée et colorisée per Mylydy et éditée chez Ankama Éditions